Saltaneh ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Ali Khan Sadigh-es-Saltaneh (* 1876), persischer Botschafter
 Abdullah Entezam-Saltaneh (1895–1983), iranischer Botschafter und Außenminister
 Mohammad Ali Khan Ala al-Saltaneh (1829–1918), Ministerpräsident des Iran
 Nadschaf Qoli Chan Samsam al-Saltane (1851–1931), Ministerpräsident des Iran, Stammesführer der Bachtiaris
 Tadsch os-Saltaneh (1883–1936), persische Prinzessin und Autobiografin